Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2013. у Москви одржано је 13. и 15. августа на стадиону Лужники.

Титулу светског првака из Тегуа 2011. бранио је Американац Џеси Вилијамс.

Земље учеснице 
Учествовало је 34 атлетичара из 22 земље.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2013. 
Стање 10. август 2013.

Рекорди после завршетка Светског првенства 2013.

Најбољи резултати у 2013. години 
Десет најбољих атлетичара године у скоку увис пре првенства (10. августа 2013), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2013.

Квалификационе норме

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+4)

Резултати

Квалификације 
У финале су се пласирали сви такмичари са прескочених 2,31 м (КВ), односно 12 са најбољим резултатима у квалификацијама (кв).,

Финале 
Финале је стартовано у 19:00.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 14. Светског првенства 1983—2013.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Види још 
 Победници светских првенстава у атлетици на отвореном — скок увис

Извори

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2013.

Светско првенство у атлетици на отвореном 2013.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном